Систе́ма (от  — целое, составленное из частей; соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.

 АФК «Система» — российская финансово-промышленная группа.
 «Система» — российский благотворительный фонд.
 Система — посёлок, Карталинский район, Челябинская область, Россия.
 «Система» — студийный альбом группы «Centr», вышедший в 2016 году.
 Система — самоназвание субкультуры хиппи в СССР.
 «Система» — организованная преступная группировка, действовавшая на Дальнем Востоке в начале 1990-х.
 Система в альпинизме — снаряжение для страховки.
  — боевое искусство.